Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Zheng Jie remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Ting et Sun Tiantian.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2006)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2006
Estoril
Sport au Portugal en 2006
Tennis en mai 2006